Albiac (Górna Garonna) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Albiac (Lot) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje